

Geografia 
Burt (Iowa)
Burt (Michigan)

Desambiguações de topônimos